Periodisches System steht für
 Periodensystem der Elemente
 Periodischer Orbit